Sint-Rumolduskapel (Gingelom)
Sint-Rumolduskapel (Weert)